Gianluigi Buffon - goleiro da Seleção Italiana de Futebol
Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon - naturalista, matemático e escritor francês
Buffon (cratera)

Localidades

Buffon (Côte-d'Or)

Desambiguação